Hünnebeck steht für:

 Emil Mauritz Hünnebeck (1891–1968), deutscher Bauingenieur und Stahlbauunternehmer (Firma Hünnebeck)
 Marcus Hünnebeck, deutscher Schriftsteller
 Hünnebeck GmbH, Unternehmen der Bauwirtschaft für Schalungen und Gerüste